Ciano peut faire référence à:

Patronymie
 Costanzo Ciano (1876-1939), homme politique et amiral italien 
 Edda Ciano (1910-1995), fille ainée de Benito Mussolini et épouse de Galeazzo Ciano
 Galeazzo Ciano (1903-1944), homme politique italien, gendre de Benito Mussolini et personnalité majeure du régime fasciste